Грю́нфельд () — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Грюнфельд, Альфред (1852—1924) — австрийский композитор и пианист.
 Грюнфельд, Генрих (1855—1931) — австрийский виолончелист, его брат.
 Грюнфельд, Иегуда (1930—1960) — израильский экономист, профессор.
 Грюнфельд, Йегуда (род. 1956) — израильский шахматист, гроссмейстер (1980).
 Грюнфельд, Эрни (род. 1955) — американский баскетболист.
 Грюнфельд, Эрнст (1893—1962) — австрийский шахматист, гроссмейстер (1950), шахматный теоретик.

Другое 
 Грюнфельд — немецкая колония, основанная в 1873 году.